Pagar Dewa (Lengkiti), een plaats in Indonesië
Pagar Dewa (Tetap), een plaats in Indonesië
Pagar Dewa (Warkuk Ranau Selatan), een plaats in Indonesië
Pagar Dewa (Muaradua Kisam), een plaats in Indonesië
Pagar Dewa (Benakat), een plaats in Indonesië
Pagar Dewa (Sukau), een plaats in Indonesië
Pagar Dewa (Manna), een plaats in Indonesië
Pagar Dewa (Mesuji), een plaats in Indonesië
Pagar Dewa (Kelam Tengah), een plaats in Indonesië
Pagar Dewa (Lubai), een plaats in Indonesië
Pagar Dewa (Tanjung Agung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing